

Geografia

Wielka Brytania 
 Barden – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Barden – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)

Zobacz też 
 Barten